Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 539 dans le monde.

 RS-539 au Brésil
 Route régionale 539 en Finlande
 Route nationale 539 en France